Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Daniel Nestor e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Thomas Shimada e Myles Wakefield 7-6(5), 7-5.

Teste di serie

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (semifinali)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Kevin Ullyett (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2000
ATP Tour 2000